Фуссени Н’Ганон Бамба (; 19 апреля 1990, Бинжервиль, Кот-д'Ивуар) — гвинейский футболист, защитник. Выступал за сборную Гвинеи. В 2015 году получил гвинейское гражданство.

Клубная карьера 
Родился в семье ивуарийки и гвинейца, переехал во Францию с семьёй в возрасте 11 лет. Карьеру игрока Фуссени начал с любительских клубов Франции из парижских пригородов, после неудачного просмотра в «Страсбуре» играл в венгерских, румынском и кипрском клубах.

Зимой 2016 года вместе со своим младшим братом подписал контракт с белорусской командой «Слуцк». 6 апреля 2016 года, в рамках Кубка Белоруссии, дебютировал во встрече против БАТЭ. Игра завершилась поражением со счётом 0:2. Бамба отыграл весь матч. Первый мяч за клуб забил 17 мая 2016 года, в матче с «Гранитом» (Микашевичи). Этот гол не помог команде уйти от поражения — 1:2.

Спустя полгода, стал игроком грузинского «Зугдиди». Первую игру провёл в Кубке Грузии, 23 августа 2016 года, против «Сулори». Встреча завершилась поражением с минимальным счётом.

8 сентября 2017 подписал контракт с одесским «Черноморцем». Спустя два дня, матчем против кропивницкой «Звезды» (1:0) дебютировал за новую команду в чемпионате Украины.

Летом 2018 года подписал двухлетний контракт с венгерским «Гонведом». Спустя год покинул команду, отыграв восемь игр в чемпионате Венгрии.

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжную и олимпийскую сборные Кот-д’Ивуара. За национальную сборную Гвинеи дебютировал 12 октября 2015 во время товарищеского матча против Марокко, завершившемся ничейным счётом — 1:1. Месяц спустя в отборочном матче против сборной Намибии был удалён с поля.

Примечания

Ссылки 
 
  и 
 
 Профиль на сайте Кипрской федерации футбола

Футболисты Кот-д’Ивуара
Футболисты Гвинеи
Футболисты Франции
Игроки сборной Гвинеи по футболу
Игроки ФК «Олимпик» Нуази-ле-Сек
Игроки ФК «Вири-Шатийон»
Игроки ФК «Сегед»
Игроки ФК «Глория» Бистрица
Игроки ФК «Айя-Напа»
Игроки ФК «Слуцк»
Игроки ФК «Зугдиди»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Гонвед»